Bogo steht für:

 Bogo City, Stadt in der Provinz Cebu, Philippinen
 Bogo (Kamerun), Gemeinde in Kamerun
 Bogø, dänische Insel

Siehe auch:
 Boco